Bye Sami fue una banda pionera de punk rock en México. Originaria de Tijuana, Baja California. Su disco debut "Otro Día Más" fue grabado en Los Angeles CA. y lanzado por Sourpop Records en el 2002. Sus últimas presentaciones fueron en 2016, en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en el Foro Independencia de Guadalajara.

Biografía 
Bye Sami fue una banda de punk rock de Tijuana, México que se formó en el 2001.   

En 2002 graban su disco debut "Otro Día Más" en Los Ángeles CA. y fue lanzado por el sello Sourpop Records y como parte de la promoción, Bye Sami grabó el video independiente de su primer y único sencillo "Otro Día Más" dirigido por Ivan Díaz Robledo (Director/Productor/Videasta) que tuvo rotación en MTV Latino, MTV México y VH1. 

En el 2002 fueron teloneros de Face to Face y Midtown luego de ganar un concurso donde Face to Face seleccionó a Bye Sami, de entre cientos de bandas, como teloneros de su concierto en San Diego, Ca.

Bye Sami giró por las principales ciudades del Norte de México y Sur de California hasta el 2004 cuando decidieron parar la banda para dedicarse a proyectos personales y/o musicales. En este periodo de descanso, la banda tomó fuerza por medio del internet, radio, MTV y fanes de "corazón" que seguían pidiendo a Bye Sami. 

En el 2007, la banda mexicana de punk rock Allison hizo tributo a Bye Sami al grabar e incluir el tema "Otro Día Más" en la edición especial de su disco debut.

En el 2008, Bye Sami se reúne para un show en Tijuana y decide seguir como banda formalmente. Lanzan el sencillo digital "Tal vez nunca regresarás" que grabaron en el 2003, ahora re-mezclado y con nuevos arreglos bajo el sello Sourpop Records, el mismo sello que lanzó su disco debut.

En el 2009, se reúnen y graban el sencillo "Nada en el mundo" con la colaboración de Hassan (bajo) de Los Kung Fu Monkeys.

En 2012, graban "Bon Voyage", un EP de cuatro temas que fueron concebidos y grabados solamente como maquetas en el 2003. El EP arroja los temas "Nunca Despertar", "No Soy Yo", "Toda Mi Vida" y "Robot", de los cuales los tres primeros se crearon cuando la banda preparaba su 2.º álbum. Este EP se iba a lanzar hace años con sólo tres temas, pero la grabación nunca se materializó. En esta ocasión, se logra grabar el material y más una canción nueva, "Robot". Ese mismo año se presentan por primera vez en la Ciudad de México, en el Multiforo Cultural Alicia.

Sus últimas presentaciones fueron en 2016, en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México alternando con Canseco y Tolidos, y en el Foro Independencia de Guadalajara.

En 2022, como conmemoración de los 20 años del lanzamiento de su disco debut, lanzan digitalmente las maquetas remasterizadas de "No soy yo" y "Nunca Despertar" que fueron grabadas en el 2003, producidas por la banda y Roy Cañedo.

Integrantes

Última alineación 
 Julio Selva – Batería / Coros
 Julián Rodríguez – Voz
 Ivan Silva – Guitarra / Coros
 Claudio Bautista –  Bajo

Ex-Integrantes 
 Jaime Salinas Los Alex
 Eugenio Dodero Canseco
 Héctor Fematt  Canseco
 Pablo Dodero Adiós Mundo Cruel
 Lino Moreno
 Hassan Limas Los Kung-Fu Monkeys

Discografía 
 Otro Día Más (Sourpop Records LP 2002)
 Tal Vez Nunca Regresarás (Sourpop Records Single 2008/Quién Soy? Records 2022 re-issue)
 Nada en el mundo (Single 2009)
 Bon Voyage (EP 2012)
 Buen Viaje Sessions (Single w/b-side Quién Soy? Records 2022)
 Entra en Razon (EP Quién Soy? Records 2022 re-issue)

Referencias

Enlaces externos 
 Facebook
 Youtube
 Instagram

Grupos de música de México
Grupos de rock de México
Grupos de rock de Baja California
Grupos de pop punk de México
Grupos de punk rock de México
Grupos de rock alternativo de México